

Персоналії 
 Емпедокл (бл. 490—430 до н. е.) — давньогрецький філософ, поет, лікар, політичний діяч.

Топоніми 
 Емпедокл — підводних вулканів (-8 м), розташоване на південний захід від острова Сицилія.

Інше 
 Емпедокл — рід напівтвердокрилих.
 «Емпедокл» — 17-й епізод 8-го сезону серіалу «Цілком таємно».
 6152 Емпедокл — астероїд головного поясу, відкритий 3 квітня 1989 року.